Beck  puede referirse a:

Apellido 

 Beck, apellido:

Personajes 

 Aaron Temkin Beck (1921-2021), psicólogo cognitivo estadounidense.

 Adam Beck (1857-1925), político e hidro-electricista canadiense.

 Andreas Beck (1987-), futbolista alemán, actualmente en el club TSG 1899 Hoffenheim, de Alemania.

 Andreas Beck (1986-), tenista profesional alemán.

 Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck (1856-1931), botánico alemán.

 Jeff Beck (1944-2023), guitarrista británico.

 Józef Beck (1894-1944), político polaco - Ministro de Exteriores (1932-1939).

 Julian Beck (1925-1985), actor, anarquista, director de The Living Theatre

 Kurt Beck (1949-), político alemán - presidente del SPD (2006-2008).

 Ludwig Beck (1880-1944), militar alemán.
 Ulrich Beck (1944-), sociólogo alemán - profesor de la Universidad de Múnich y London School of Economics.

 Beck Hansen «Beck» (1970-), cantante y compositor estadounidense.

Series de televisión

 Beck (serie)

Miscelánea 

 Beck, serie de manga.
 Beck's, cerveza alemana.